Charles Blount peut faire référence à :

 Charles Blount (1516-1544),  Mountjoy, courtisan et mécène anglais ;
 Charles Blount (1563-1606),  Mountjoy et comte de Devonshire, soldat et administrateur anglais ;
 Charles Blount (1654-1693), philosophe et auteur anglais.